Cl — обозначение хлора, 17-го элемента периодической системы элементов Д. И. Менделеева.
 cl — сантилитр, производная единица измерения от Литр
 Cl — Clostridium, см. Клостридии (микроорганизмы)
 Cl. — Клаймер, или клайминг, (англ. Climbing) — название плетистых форм роз, изначально созданных в кустовой форме.
 CL — Mercedes-Benz CL-класс (автомобиль)
 CL — CAS Latency (компьютеры)
 CL — Common Lisp (язык программирования)
 CL — корейская певица, участница группы 2NE1.
 CL — число 150 в римской системе счисления.
 CL — регистр процессора архитектуры x86, младший (Low) байт регистра CX (Count Register).
 cl — национальный домен верхнего уровня для Чили